RCF può riferirsi a:
 ISO 639-3 – codice linguistico;
 RCF Radio – gruppo di emittenti radiofoniche cristiane di lingua francese;
 RCF Paris – sezione calcistica della società polisportiva francese Racing Club de France;
 RCF (azienda) – azienda elettronica con sede a Reggio Emilia;
 RCF Arena – struttura all' aperto nei pressi di Reggio Emilia.